Локмине () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Понтиви, кантон Гран-Шан. Расположена в 29 км к северу от Вана и в 113 км к востоку от Кемпера, в 2 км от национальной автомагистрали N24. 

Население (2019) — 4 505 человек.

История 
При Локмине имели место два эпизода восстания шуанов. 7 апреля 1796 года отряд из 2,5 тыс. шуанов вступил в сражение с 1,7 тыс. республиканцев и вынудил их укрыться в Локмине. 27 октября 1799 года от 2 до 3 тысяч шуанов внезапно атаковали гарнизон республиканской армии в Локмине численностью от 80 до 200 человек и, после ожесточенного боя, вынудили их оставить поселок и отступить к Вану.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Святого Спасителя или Святого Коломбана; построена в 70-х годах XX века и включает часть средневековой церкви Святого Коломбана

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,5 %
 промышленность — 28,8 %
 строительство — 5,1 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 45,7 %
 государственные и муниципальные службы — 19,9 %

Уровень безработицы (2018) — 12,4 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 20 190 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Локмине с 2007 года занимает член партии Республиканцы Грегуар Сюпер (Grégoire Super). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им независимый блок был единственным.

Города-побратимы 
  Медебах, Германия
  Понтардав, Уэльс

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года

Галерея 

Коммуны департамента Морбиан